Hinweis: In Kanada wird dieser Name Okanagan buchstabiert, in den Vereinigten Staaten Okanogan.

Der Begriff Okanogan/Okanagan bezeichnet:

 Okanagan (Volk), einen Indianerstamm in Washington (USA) bzw. First Nations in British Columbia (Kanada)
 Sinkaietk (Lower oder Southern Okanagan), südlichste Gruppe der Okanagan
 Okanagan River/Okanogan River, einen Fluss in British Columbia (Kanada) und Washington (USA) und Nebenfluss des Columbia River
 Okanagan Highland oder auch Okanogan Highland, ein Plateau in British Columbia (Kanada) und Washington (USA)
 Okanagan Country, eine Region in British Columbia (Kanada) und Washington (USA)
 Okanagan Basin, eine Region in British Columbia (Kanada) und Washington (USA)

in Kanada:
 die Region Okanagan Valley, ein Teil des Okanagan Country
 den Okanagan Lake, einen See in British Columbia
 einige Verwaltungsbezirke in British Columbia:
Regional District of North Okanagan
Regional District of Central Okanagan
Regional District of Okanagan-Similkameen

in den USA:
Okanogan County, ein County im Bundesstaat Washington
Okanogan (Washington), die Hauptstadt des Okanogan Countys
Okanogan National Forest, einen Nationalforst 
Fort Okanogan, einen ehemaligen Pelzhandelsposten, an den heute ein Museum erinnert und der als Staatspark ausgewiesen ist